Le championnat de France masculin de handball de deuxième division 1997-1998 est la quarante-sixième édition de cette compétition et la troisième édition depuis que la dénomination de Division 2 a été posée.

À l'issue de la saison, l'HBC Villeneuve-d'Ascq et l'Istres Sports sont promus en Division 1.

En bas du classement, Dijon Bourgogne HB, SMEC Metz et l'US Saintes sont relégués en Nationale 1.

Classement 

Le classement final est :

|}

Légende

Notes et références

Voir aussi 
 Division 1
 Coupe de France
 Division 2 féminine

1998
D2 masculin
D2 masculin
Handball
Handball